Le prix du meilleur jeune économiste d'Australie est un prix décerné par la société économique australienne (SEA), à un économiste australien de moins de 40 ans dont les travaux sont considérés comme significatifs dans la pensée et la connaissance économiques. Le prix a été décerné tous les deux ans de sa création en 2006 à 2010. Il est décerné tous les ans depuis 2011.

Déroulement 
Est admissible tout économiste australien résidant âgé de moins de 40 ans, qui est membre de la économique australienne, et qui a étudié ou travaillé en Australie pendant cinq au cours de dix années dernières années. La date à laquelle l’admissibilité doit être déterminée est le  de l’année de la nomination.

La sélection est faite par un comité d’au moins cinq personnes nommées par le Conseil central. Le comité comprend le président (ex-officio), le rédacteur en chef du dossier (ex-officio), deux distingués fellows et un membre du Conseil central de l’SEA. 

Les candidatures doivent être reçues par l’administrateur avant le , et la décision du comité de sélection doit être finalisée d’ici le . Aucun prix ne doit être décerné s’il n’y a pas de candidat jugé digne. 

Le prix est annoncé et présenté lors de la prochaine Conférence australienne des économistes. Le prix est accompagné d’une citation. Le récipiendaire est invité à présenter une conférence à la Conférence australienne des économistes dans l’année qui suit immédiatement leur récompense.

Lauréats

Références

Voir aussi

Liens externes 
 

meilleur jeune économiste, Australie